Баррос-Бланкос () — город в южной части Уругвая, в департаменте Канелонес, к востоку от столицы страны, города Монтевидео. Административный центр одноимённого муниципалитета.

География 
Город расположен вдоль дороги № 8, ведущей из Монтевидео в Пандо. По своей сути Баррос-Бланкос представляет собой юго-западное продолжение городской территории города Пандо.

История 
25 июня 1976 года город был переименован в Хуан-Антонио-Артигас. 11 июня 2011 года городу было возвращено прежнее название Баррос-Бланкос.

Население 
По данным на 2011 год население города составляет 31 650 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая
Канелонес (департамент)